Sviňák může být:

 expresivní označení zákeřného či podlého člověka
 Sviňák (film) – film z roku 2013 natočený ve Velké Británii (v originále Filth)
 Sviňák (houba) – lidový název pro houbu hřib kříšť
 Sviňák (kniha) – kniha skotského spisovatele Irvine Welshe (v originále Filth)